Les élections législatives néerlandaises de 1986 () se tiennent le  pour élire les 150 membres de la Seconde Chambre des États généraux.

Système électoral

Contexte

Résultats

Notes et références 

1986
1986 aux Pays-Bas
Pays-Bas
Politique en mai 1986